Pekon Balak (Wonosobo), een plaats in Indonesië
Pekon Balak (Batu Brak), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing